Watzlawitz bezeichnet

 Václavice (Watzlawitz), Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien 
 Václavovice (Bedihošť) (Watzlawitz), Ortslage der Gemeinde Bedihošť, Okres Prostějov, Tschechien